

Geografia
Doran – comune del Minnesota
Doran – villaggio dell'Iran
Beinn Doran – montagna della Scozia

Persone
Aaron Doran – calciatore irlandese
Ann Doran – attrice statunitense
Bill Doran – pilota motociclistico britannico
Liam Doran – pilota automobilistico britannico
Mary Doran – attrice statunitense
Terry Doran – manager britannico

Personaggi
Jacek Mal Doran – personaggio della serie TV Stargate SG-1
Vala Mal Doran – personaggio della serie TV Stargate SG-1